

Sigle 
 Jet Propulsion Laboratory – sviluppatore e costruttore delle sonde spaziali senza equipaggio della NASA

Astronomia 
 78577 JPL – asteroide del sistema solare